Подбел красивый — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из семейства Вересковые:
 . Название согласно современным представлениям входит в синонимику вида .
 . Название согласно современным представлениям входит в синонимику вида .